Zapotal bezeichnet:

in Costa Rica:
 Zapotal (Alajuela), Distrikt im Kanton San Ramón der Provinz Alajuela
 Zapotal (Guanacaste), Distrikt im Kanton Nandayure der Provinz Guanacaste

in Ecuador:
 Zapotal (Los Ríos), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Quevedo der Provinz Los Ríos
 Río Zapotal, Flussabschnitt des Río Catarama in der Provinz Los Ríos in Ecuador

in Honduras:
 Río Zapotal, Fluss in Honduras

Siehe auch:
 El Zapotal